Summerfield kan avse:

Summerfield (film) – en film från 1977

Personer
 Augustus Summerfield Merrimon (1830–1892), en amerikansk demokratisk politiker och jurist

Geografi

USA
Summerfield, Illinois
Summerfield, Kansas
Summerfield, Ohio
New Summerfield, Texas

Kanada
 Mount Summerfield – ett berg i provinsen British Columbia